Mireille ist 
 ein weiblicher französischer Vorname; siehe Mireille (Vorname)
 der französische Titel der okzitanischen Dichtung Mirèio von Frédéric Mistral
 Mireille (Oper), eine Oper von Charles Gounod nach der Dichtung von Mistral
 der Name des Asteroiden (594) Mireille
 der Künstlername der Komponistin und Sängerin Mireille Hartuch
 eine Rebsorte Mireille (Rebsorte)
siehe auch:
 Mirella